Chop Suey! - uma canção da banda norte-americana System of a Down, lançada no álbum Toxicity em 2001

 Chope (bebida) - a cerveja não pasteurizada, servida a partir de barris sob pressão através de uma torneira
 Chope (picolé) - uma espécie de picolé artesanal preparado dentro de pequenos sacos plásticos, chamado também por sacolé, geladinho , gelinho, dindim
 Chopes - povo do sul de Moçambique, principalmente dos distritos de Zavala e Inharrime,
 XiChope - pequeno grupo de línguas do norte da província de Gaza e da província de Inhambane, em Moçambique